Amerikaner steht für:

 Bewohner der Vereinigten Staaten von Amerika, siehe Vereinigte Staaten #Begriffsgeschichte
 Bewohner des Doppelkontinentes Amerika
 Amerikaner (Gebäck), ein Feingebäck
 ein Binnenschiffstyp, siehe Amerikaner und Kanadier
 umgangssprachliche Bezeichnung für das Drehfutter bei Drehmaschinen
 Straßenbahn Wien Type Z

Siehe auch:
 Der Amerikaner
 Die Amerikaner